Novales steht für:

 Joseph Novales (1937–1985), französischer Radrennfahrer
 Novales (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien in Spanien